Пегишев — фамилия; имеет женскую форму Пегишева.
 Пегишев, Александр Игоревич (род. 1962) — российский военнослужащий, майор, Герой Российской Федерации.
 Пегишев, Юрий Петрович (1939—2005) — мастер строительных и монтажных работ Бирской межколхозной строительной организации БАССР, полный кавалер ордена Трудовой Славы.